Суперкубок Португалії з футболу 1998 () — 20-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон і володар кубка Португалії «Порту» та фіналіст кубка Португалії «Брага».
За сумою проведених першого та повторного матчів (8 серпня і 9 вересня 1998 року) перемогу з рахунком 2:1 здобув «Порту».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1998
Португалія
1998 у португальському спорті